La Escuela Primaria Poe (Poe Elementary School) o la Escuela Primaria Edgar Allan Poe (Edgar Allan Poe Elementary School) puede referirse:
 Escuela Primaria Poe - Houston
 Poe Elementary School - Community Consolidated School District 21 (CCSD21), Arlington Heights, Illinois
 Edgar Allan Poe Classical School - Las Escuelas Públicas de Chicago - Pullman, Chicago
 Poe Montessori Magnet School en las Escuelas Públicas del Condado Wake, Raleigh (Carolina del Norte)
 Edgar Allan Poe P.S. 46, Bronx, New York; Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York